Грінченко Микола Олексійович — український мовознавець
 Грінченко Микола — футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок